Pesem Evrovizije 1960 je bila peti evrovizijski pevski izbor zapovrstjo. Čeravno je prejšnje leto na Evroviziji zmagala Nizozemska, se je gostovanju prireditve odpovedala, saj jo je priredila že leta 1958. Zato je izbor potekal v Londonu. Zmagala je Francija in s tem dosegla že drugo zmago na Evroviziji.

Rezultati 
    Država(jezik)
    Izvajalec
    Pesem
    Uvrstitev
    Točke
 
     Avstrija(nemščina)
    Harry Winter
    Du hast mich so fasziniert 
    7
    6
 
     Belgija(francoščina)
    Fud Leclerc
    Mon amour pour toi 
    6
    9
 
     Danska(danščina)
    Katy Bødtger
    Det var en yndig tid 
    10
    4
 
     Francija(francoščina)
    Jacqueline Boyer
    Tom Pillibi
    1
    32
 
     Nemčija(nemščina)
    Wyn Hoop
    Bonne nuit, ma chérie 
    4
    11
 
     Italija(italijanščina)
    Renato Rascel
    Romantica 
    8
    5
 
     luksemburg(luksemburščina)
    Camillo Felgen
    So laang we's du do bast 
    13
    1
 
     Monako(francoščina)
    François Deguelt
    Ce soir-là 
    3
    15
 
     Nizozemska(nizozemščina)
    Rudi Carrell
    Wat een geluk 
    12
    2
 
     Norveška(norveščina)
    Nora Brockstedt
    Voi-voi 
    4
    11
 
     Švedska(švedščina)
    Siw Malmkvist
    Alla andra får varann 
    10
    4
 
     Švica(italijanščina)
    Anita Traversi
    Cielo e terra 
    8    
    5
 
     Združeno kraljestvo(angleščina)
    Bryan Johnson
    Looking High, High, High 
    2
    25

Glasovanje 
     
    Žirije
    Združeno kraljestvo
    Švedska
    Luksemburg
    Danska
    Belgija
    Norveška
    Avstrija
    Monako
    Švica
    Nizozemska
    Nemčija
    Italija
    Francija
    Udeleženci
    Velika Britanija
     
    1
    5
    0
    1
    2
    3
    1
    4
    5
    1
    2
    0
    Švedska
    0
     
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    1
    0
    1
    2
    Luksemburg
    0
    0
     
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    1
    0
    Danska
    1
    0
    1
     
    0
    2
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    Belgija
    0
    4
    0
    0
     
    0
    1
    0
    0
    0
    1
    3
    0
    Norveška
    1
    0
    0
    2
    1
         
    1
    0
    4
    1
    0
    0
    1
    Avstrija
    2
    0
    0
    2
    1    
    0
     
    0
    0
    0
    0
    1
    0
    Monako
    1
    0
    1
    2
    0    
    0
    0
     
    1
    0
    7
    0
    3
    Švica
    0
    0
    1
    0
    0    
    1
    2
    0
     
    0
    0
    1
    0
    Nizozemska
    0
    0
    0
    0
    1    
    0
    0
    0
    0
     
    0
    1
    0
    Nemčija
    0
    1
    0
    0
    2    
    0
    2
    2
    0
    0
     
    0
    4
    Italija
    0
    0
    1
    0
    1    
    0
    0
    2
    0
    1
    0
     
    0
    Francija
    5
    4
    1
    4
    3    
    5
    1
    5
    1
    2
    1
    0

Zemljevid 

 Zelena = nastopajoče države.

1960
1960 v glasbi
London